Pötzling ist der Name folgender Ortschaften:

 Pötzling, ein Ortsteil der Gemeinde Leinburg im bayerischen Landkreis Nürnberger Land
 Pötzling (Gemeinde Natternbach), ein Ortsteil der Marktgemeinde Natternbach im oberösterreichischen Bezirk Grieskirchen
 Pötzling (Gemeinde St. Agatha), ein Ortsteil der Gemeinde St. Agatha im oberösterreichischen Bezirk Grieskirchen